Vlăduleni se poate referi la:
Vlăduleni, Gorj
Vlăduleni, Olt

Toponime românești